Оливье Мегатон (, наст. имя Оливье Фонтана, ; род. 6 августа 1965) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Биография

Ранние годы 
Оливье Фонтана родился ровно через 20 лет после атомной бомбардировки Хиросимы, поэтому взял себе псевдоним Мегатон. Он вырос в пригороде Парижа, и получив диплом по психологии, работал художником, в том числе в области граффити. После встречи с Жан-Батистом Мондино Оливье начал работать в кино.

Карьера 
Оливье Мегатон снял фильмы «Выход», «Красная сирена», «Перевозчик 3» и «Заложница 2». «Перевозчик 3» и «Заложница 2» получили соответственно 36 % и 21 % положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes. Оливье Мегатону предложили снять сиквел фильма «Леон», однако он высказал мнение, что фильм вряд ли будет когда-нибудь снят.

Оливье Мегатон также был режиссёром второй группы фильма «Хитмэн».

Фильмография

Примечания

Ссылки